Гасымлы — фамилия и топоним.

Известные носители 
 Гасымлы, Вюсал Афрас оглы (род. 1975) ― экономист, исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникации Азербайджана.
 Гасымлы, Магеррам Паша оглы (род. 1958) ― филолог.
 Гасымлы, Муса Джафарович  (род. 1957) ― историк, директор Института Кавказоведения Национальной академии наук Азербайджана.

Топоним 
 Гасымлы (Масаллы) ― село в Масаллинском районе Азербайджана.

См. также 
 Гасымлы-мечеть (Масаллы)
 Казымлы